Dilla steht für:

 Dilla (Äthiopien), Ort in Äthiopien
 Dilla (Awdal), Ort in der Region Awdal in Somaliland bzw. Somalia
 J Dilla (1974–2006), US-amerikanischer Hip-Hop-Künstler

Dilla ist der Familienname folgender Personen:
 Haroldo Dilla Alfonso (* 1952), kubanischer Historiker und Soziologe 
 Karsten Dilla (* 1989), deutscher Stabhochspringer